Schelcher ist der Familienname folgender Personen:

 Arnulf Schelcher (1886–1966), deutscher Architekt der Neuen Sachlichkeit
 Carl Friedrich von Schelcher (1762–1817), deutscher Hippologe, Schriftsteller und Maler
 Gerhard Schelcher (1881–nach 1948), deutscher Eisenbahningenieur und Schriftleiter
 Herbert Schelcher (1883–1946), deutscher Jurist
 Johann Friedrich Schelcher (1762–1813), deutscher Maler und Kupferstecher
 Raimund Schelcher (1910–1972), deutscher Schauspieler
 Walter Schelcher (1851–1939), deutscher Jurist